Рут Хактин (Фейгина) (18 декабря 1901, Сосница, Черниговская губерния — 14 июля 1991, Эйн-Харод, Израиль) — израильский политический деятель.

Биография 
Родилась в местечке Сосница в семье Ноаха и Нехамы Фейгиных. Получила среднее образование. Активно участвовала в Сионистской социалистической партии в Российской империи.
В 1924 эмигрировала в Эрец-Исраэль. Член кибуца Тель-Иосеф. Была членом партии "Ахдут ха-Авода ". В 1930 одна из основателей партии МАПАЙ.
После Второй мировой войны была направлена в Италию для работы с пострадавшими в войне и в Катастрофе евреями (1946—1948).
В 1948 одна из основателей партии МАПАМ. Состояла в руководстве женской организации партии Авода (НААМАТ). Входила в Центральную контрольную комиссии Гистадрута. Депутат Кнессета 3-6-го созывов (1955—1969). Зам. председателя Кнессета 6-го созыва.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.knesset.gov.il/mk/ru/mk_ru.asp?mk_individual_id_t=383

Персоналии по алфавиту
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета от партии МАПАМ